Мишель Мари Бахман (; род. 6 апреля 1956, Уотерлу, Айова, США) — американский политик-республиканец. Член Палаты представителей от штата Миннесота с января 2007 года до января 2015 года.

После окончания школы в 1974 году некоторое время проработала в одном из израильских киббуцев. Окончила Уинонский государственный университет (бакалавр искусств, 1978). Доктор права (1986). Также имеет степень магистра права по налоговому праву (1988).

Работала юристом по налогам, в 2001—2007 годах была сенатором в Сенате Миннесоты.

Участвовала в президентских выборах 2012 года. Бахман пользовалась поддержкой консерваторов и Чайной партии. Благодаря «по-семитски звучащей фамилии», Бахман, по результатам опросов общественного мнения, пользовалась высокой популярностью среди еврейского населения США.
В начале января 2012 года она объявила о прекращении своей кампании.

Мать пятерых детей и опекун 23 подростков.

Интересные факты 
Бахман периодически путает даты тех или иных событий. Например, она поздравила Элвиса Пресли с днём рождения в годовщину его смерти. В другой раз она заявила: «Американцы видят подъём Китая, Индии, Советского Союза».

В 2015 году исполнила камео-роль в фильме «Акулий торнадо 3».

Примечания

Ссылки 

Члены Палаты представителей от штата Миннесота
Политики США XXI века
Выпускники Университета Орала Робертса
Выпускники Колледжа Вильгельма и Марии
Выпускники Школы права Колледжа Вильгельма и Марии
Члены Сената Миннесоты